Accord steht für:
 Honda Accord, ein Pkw-Modell von Honda
 Accord (Partei), eine politische Partei in Nigeria 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Accord (Massachusetts), Plymouth County
 Accord (New York), Ulster County
 Accord (CDP), CDP im Ulster County, New York

Sonstiges:
 Accord Brook, Fließgewässer in Massachusetts

Accord ist der Familienname folgender Personen:
 Clark Bertram Accord (1961–2011), Schriftsteller und Makeup Artist aus Guyana

Siehe auch:
 Acord (Begriffsklärung)
 Akkord
 Bon Accord (Begriffsklärung)